Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cipancar (Leles), een plaats in het regentschap Garut van de provincie West-Java
Cipancar (Serangpanjang), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java
Cipancar (Sumedang Selatan), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java